Naczelniczka Harcerek ZHR – Naczelniczki ZHR
 Naczelniczka Harcerek ZHP – Naczelniczki ZHP przed II wojną światową 
 Naczelniczka Harcerek ZHP-1918 – naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego rok założenia 1918